Череми́сов — русская фамилия; имеет женскую форму Череми́сова. Известные носители:

 Черемисов, Владимир Андреевич (1871—после 1937) — русский военачальник, генерал от инфантерии.
 Черемисов, Геннадий Юрьевич (род. 1964) — советский волейболист.
 Черемисов, Иван Иванович (в монашестве Антоний; род. 1939) — епископ Русской православной церкви на покое, бывший митрополит Орловский и Болховский.
 Черемисов, Игорь Владимирович (род. 1958) — советский и российский футболист.
 Черемисов, Леонтий Георгиевич (1893—1967) — советский военачальник, генерал-лейтенант.